Trappenberg steht für:

 natürliche Erhebung bei Duttweiler, Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz (siehe Wasserturm Duttweiler)

 Trappenberg (Latdorf), abgetragene künstliche Erhebung, wohl ein Grabhügel, bei Latdorf, Nienburg (Saale), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt